Cerri ima više značenja:
 Cerri, L'Aquila
 Cerri, La Spezia
 Cerri, Pisa
 Cerri, Potenza
 Cerri, Savona